Branchville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Branchville (Alabama)
Branchville (New Jersey)
Branchville (South Carolina)
Branchville (Virginia)